Afonso est un prénom et un patronyme lusophone (Portugal, Brésil, Angola) utilisé également comme patronyme.

Patronyme 

 Artémis Afonso (née en 1993), joueuse angolaise de basket-ball ;
 Guilherme Afonso (né en 1985), footballeur helvético-angolais ;
 Jorge Afonso (vers 1470-1540), peintre portugais ;
 José Manuel Cerqueira Afonso dos Santos ou Zeca Afonso (1929-1987), compositeur portugais ;
 Luís Afonso (né en 1990), coureur cycliste portugais ;
 Marco Ferreira (né en 1978), footballeur portugais ;
 Martim Afonso de Sousa (~1500-1564), capitaine et administrateur portugais ;
 Nadir Afonso (1920-2013), artiste peintre, architecte et théoricien de l'art portugais ;
 Nuno Afonso (né en 1974), footballeur portugais ;
 Yves Afonso (1944-2018), acteur français.

Prénom

Ville 
 Paulo Afonso, ville du Brésil.
Patronyme portugais
Homonymie de prénom
Prénom masculin
Prénom portugais